peut faire référence à :

Groupe de musique 
 , un groupe de rock néo-zélandais formé en 1999.

Patronyme 
 J. D. Evermore, un acteur américain né en 1968.

Titre d'œuvre 
 Evermore, un roman de l'écrivaine américaine Alyson Noël publié en 2009 ;
 Evermore, un album de la chanteuse américaine Taylor Swift sorti en 2020.

Voir aussi 
 The Battle of Evermore, chanson du groupe de rock britannique Led Zeppelin présente sur l'album Led Zeppelin IV sorti en 1971.